Areal — município do estado do Rio de Janeiro
 Areal (Pelotas) — bairro do município de Pelotas, estado do Rio Grande do Sul
 Areal (Piedade) — localidade de Lajes do Pico, Açores
 Praia do Areal — praia na freguesia de Lourinhã, Portugal
 Areal (Coroatá) — bairro do município de Coroatá, estado do Maranhão, Brasil

Outros 
 Areal Editores — editora portuguesa
 Estação Primeira do Areal — escola de samba de Pelotas

Desambiguações de topônimos